Denier – miejscowość i gmina we Francji
 denier – jednostka gęstości liniowej włókna